21. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne pod auspicjami Confederation of African Athletics, które odbyły się między 1 a 5 sierpnia 2018 roku na Stephen Keshi Stadium w Asabie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018
2018 w lekkoatletyce
2018 w Nigerii
Lekkoatletyka w Nigerii